Krivošijski ustanak 1869.
Krivošijski ustanak 1882.